Гуруэ () — город в Мозамбике, расположен в провинции Замбезии.

Географическое положение 
Центр города располагается примерно в 350 км как от Келимане так и от Нампулы, на высоте 704 метров над уровнем моря.

Экономика и транспорт 
Экономика города основана главным образом на чайных плантациях (90 %); имеются также кофейные плантации, выращиваются фрукты. Ближайший к Гуруэ аэропорт расположен в городе Квамбе.

Демография 
В 2012 году в городе проживало 127 953 человека.

Примечания 

Города Мозамбика